T2, T-2 ou T02 désigne :

Astronautique 
 Soyouz T-2, une mission spatiale soviétique.

Cinéma 
 Terminator 2 : Le Jugement dernier (Terminator 2: Judgment Day) , film américain de James Cameron sorti en  1991 ;
 Transformers 2 : La Revanche (Transformers : Revenge of the Fallen), film américain de Michael Bay sorti en 2009 ;
 T2 Trainspotting, film britannique de Danny Boyle sorti en 2017.

Domaine militaire 
 Mitsubishi T-2, un avion de combat japonais ;
 North American T-2 Buckeye, un jet d'entraînement américain ;
 Pétroliers T2, une série de navires, construits en masse pendant la Seconde Guerre mondiale.

Informatique 
 UltraSPARC T2, un micro-processeur de Sun Microsystems.

Logement 
 T2, un appartement avec 2 pièces principales,

Musique 
 T2, un groupe de rock progressif des années 1970.

Photographie 
 monture T2, ou monture T, une monture standard utilisée sur différentes optiques.

Résonance Magnétique nucléaire 
 T2, la constante de temps de relaxation transverse ou spin-spin.

Sciences 
Anatomie
 T2, la deuxième vertèbre thoracique dans la colonne vertébrale ;
 T2, le deuxième nerf spinal thoracique.

Entomologie
 T2 ou mésothorax, le deuxième segment thoracique des insectes.

Médecine 
 Fractures de plusieurs parties du corps, d'après la classification internationale des maladies.

Sports 
Triathlon et duathlon
 T2 correspond à la deuxième transition, celle entre le vélo et la course à pied. La première transition étant couramment désignée par l'expression T1.

Sport automobile 
 Ferrari 412 T2, une formule 1 de l’écurie Scuderia Ferrari.

Télécommunication 
 T2, un accès primaire France Télécom qui comprend 30 canaux B à 64 kb/s, voir le réseau numérique à intégration de services ;
 T2, un type de service de télécommunications, voir T-carrier.

Mathématique   
 Espace T2, un espace séparé, en topologie.

Travaux Publics 
 T2, une bordure souvent utilisée pour les parkings.

Transports  
Aviation/Aéronautique 
 ACAZ T-2, un monoplan expérimental belge ;
  ;
 .

Automobile 
 Volkswagen T2 Type 2 ou Combi Volkswagen, deuxième génération du Volkswagen Transporter, utilitaire fabriqué par Volkswagen de 1967 à 1979.

Camion 
 Mercedes-Benz T2, un véhicule utilitaire du constructeur allemand Mercedes-Benz.

Transports en commun 
 , différentes lignes de tramway, de bus à haut niveau de service et de train ;
 YuMZ T2, un trolleybus du constructeur ukrainien Ioujmach.

Train
 T2, le nouveau type de voitures-lits lancé par la Compagnie des wagons-lits à partir de 1968.

Voie de communication 
T2, abréviation indiquant le tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres